Galeniet
Galena (hop), een hopvariëteit
Galena (zangeres), een Bulgaarse popvolkzangeres

Plaatsen in de Verenigde Staten:
Galena (Alaska)
Galena (Illinois)
Galena (Indiana)
Galena (Kansas)
Galena (Maryland)
Galena (Missouri)
Galena (Ohio)
Galena Park